Дитинець — центральна укріплена частина староруського міста.
 Дитинець — розмовна назва хворобливого стану у вагітних жінок (еклампсія) і малих дітей, який супроводиться судорогами і втратою свідомості.
 Дитинець — підлога, дерев'яний ящик на дні криниці.
 «Дитинець» — український телеканал.

Див. також 
 Дітинець — село.

Примітки